Termenul „Pisică” se poate referi la:

Mamifer  din ordinul carnivorelor 
Pisică de casă
Pisică sălbatică
Pisică de nisip
Pește cartilaginos
Pisică de mare
Alte utilizări
Pisica lui Schrödinger, experiment mental
 Pisica este denumirea veche a comunei Grindu, Tulcea
 Ostrovul Pisica, unul din ostroavele Dunării situat in dreptul orașului Călărași